Saki Shibata (japanisch 芝田 沙季, Shibata Saki; * 25. August 1997 in Asahi, Präfektur Chiba) ist eine japanische Tischtennisspielerin. Sie qualifizierte sich dreimal für die World Tour Grand Finals (2016, 2018 und 2019), gewann zahlreiche Medaillen auf der World Tour im U-21-Wettbewerb und wurde bei der Asienmeisterschaft 2019 mit der Mannschaft Zweite, während sie im Doppel zusammen mit Hitomi Satō eine Bronzemedaille gewann.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Saki Shibata Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch; abgerufen am 14. Dezember 2020)
 Saki Shibata Weltranglistenplatzierungen auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch; abgerufen am 14. Dezember 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Japaner
Geboren 1997
Frau